Simmar kan syfta på:

 Simmar – att ta sig fram i vatten med hjälp av kroppsrörelser, se simma 
 Simmar – humanoida varelser, se sim